Acacallis fou filla de Minos.
 Acacallis és un gènere d'orquídies.